Бо́тово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ботово — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Ботово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ботово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ботово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ботово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ботово — деревня в городском округе Черноголовка Московской области.
 Ботово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Ботово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Ботово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Хорватия 
 Ботово — деревня в провинции Копривница-Крижевцы.

См. также 
 Ботовская пещера

